Тази статия е за груповата фаза на Шампионска лига 2013/14.

Груповата фаза е с 32 отбора; 22 класирани автоматично и 10 победители от плейофите (пет през шампионския поток, пет през Нешампионския поток).

В групата отборите ще играят на принципа всеки-срещу-всеки на разменено гостуване. Мачовете ще се играят на 17 – 18 септември, 1 – 2 октомври, 22 – 23 октомври, 5 – 6 ноември, 26 – 27 ноември и 10 – 11 декември 2013 г.

Първите два отбора продължават в осминафиналите, докато третия отбор продължава в шестнайсетинафиналите на Лига Европа.

Поставяне 
Тегленето на групите ще бъде на 29 август 2013 г. в Монако в 18:45 българско време.

Отборите са разделени в четири урни според коефициентите им в УЕФА. Байерн Мюнхен са поставени автоматично в Урна 1 като носител на титлата от миналия сезон. Урна 1 включва отбори класирани от 1 до 12 място, Урна 2 от 13 до 31, Урна 3 от 32 до 60, а Урна 4 от 63 до 131.

НТ Носител на трофея. Носителя на трофея автоматично заема първото място в класацията за поставяне.
ШП Класирал се чрез шампионския поток
НП Класирал се чрез нешампионския поток

Групи 

 Часовете до мачовете на 23 октомври са в Централноевропейско лятно часово време, а останалите мачове са в Централноевропейско стандартно време.

Група А

Група B 

Срещата е прекратена след 31 минути игра поради обилен снеговалеж и беше подновена на 11 декември 2013 г., 14:00, от момента на прекратяване.

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Източници 

Европейска шампионска лига